Ievgueni Ievguenievitch Artioukhine - en russe :  (Evgenij Evgen’evič Artûhin) et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Vitiaz Podolsk en Pervaïa liga. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay en , en . Les Wildcats de Moncton le sélectionnent également en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord. Il passe professionnel en 2003 avec les Bears de Hershey dans la ligue américaine.

Il débute dans la LNH avec le Lightning en 2005-2006 avant de retourner pour deux saisons en Russie où il s'aligne pour trois équipes puis revient avec le Lightning lors de la saison 2008-2009. Au terme de cette saison le Lightning l'envoi aux Ducks d'Anaheim en retour notamment de Drew Miller.

Le russe ne joue cependant que 37 rencontres avec les Ducks, étant échangé à nouveau au cours de la saison 2009-2010, cette fois aux Thrashers d'Atlanta.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Vitiaz Podolsk 2|| Pervaïa liga|| 26|| 9|| 8|| 17|| 46|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1999-2000|| Vitiaz Podolsk || Vyschaïa liga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2000-2001|| Vitiaz Podolsk || Superliga|| 24|| 0|| 1|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2001-2002|| Vitiaz Podolsk 2 || Pervaïa liga|| 4|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-  
| 2001-2002|| Vitiaz Podolsk || Vyschaïa liga || 49|| 15|| 7|| 22|| 94|| 14|| 0|| 1|| 1|| 24
|-
| 2002-2003|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 53|| 13|| 27|| 40|| 204|| 6|| 1|| 2|| 3|| 29
|-  
| 2003-2004|| Bears de Hershey|| LAH|| 36|| 3|| 3|| 6|| 111|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004|| Ice Pilots de Pensacola|| ECHL|| 6|| 1|| 0|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2004-2005|| Falcons de Springfield||  LAH|| 62|| 9|| 19|| 28|| 142|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2005-2006|| Falcons de Springfield||  LAH|| 4|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-  
| 2005-2006|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 72|| 4|| 13|| 17|| 90|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 44|| 5|| 8|| 13|| 183|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-  
| 2007-2008|| Avangard Omsk|| Superliga|| 19|| 3|| 2|| 5|| 40|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2007-2008 || HK CSKA Moscou|| Superliga|| 23|| 3|| 6|| 9|| 99|| 6|| 4|| 0|| 4|| 6
|-
| 2008-2009|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 73|| 6||10 ||16 ||151 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2009-2010 ||Ducks d'Anaheim ||LNH || 37||4 ||5 || 9|| 41|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2009-2010||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||17 ||5 ||2 ||7 ||31 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL || 26|| 4|| 5|| 9|| 115|| 11|| 2|| 1|| 3|| 26
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 47|| 16|| 7|| 23|| 150|| 14|| 1|| 1|| 2|| 40
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 30|| 1|| 1|| 2|| 127|| 12|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2013-2014|| Atlant Mytichtchi || KHL || 46|| 4|| 15|| 19|| 176|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 48|| 4|| 8|| 12|| 153|| 12|| 2|| 2|| 4|| 16
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 35|| 0|| 3|| 3|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Sibir Novossibirsk || KHL || 54 || 5 || 4 || 9 || 115|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 42 ||2 ||	5 || 7 ||60 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Vitiaz || KHL ||30 || 1 || 2 || 3 || 66 || 4 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2020-2021 || HK Vitiaz || KHL || 43|| 2|| 2|| 4|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Admiral Vladivostok || KHL || 22|| 0|| 0|| 0|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || || || || || ||

| 199 || 19 || 30 || 49 || 313 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2001 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||6||1||1||2|| 4|| +1||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2003 || align="left"|Championnat du monde junior ||6||1||0||1||10|| 0||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 24|| 0|| align="left"| Quatrième place

Transaction en carrière 
 Repêchage 2001 : repêché par le Lightning de Tampa Bay ( de l'équipe,  au total).
  : signe à titre d'agent libre avec le Lokomotiv Iaroslavl.
  : échangé par le Lightning aux Ducks d'Anaheim en retour de Drew Miller et du choix de troisième ronde des Ducks au repêchage de 2010.
  : échangé par les Ducks aux Thrashers d'Atlanta en retour de Nathan Oystrick et d'un choix conditionnel au repêchage de 2011.

Références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur du HK Vitiaz
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk